Репетир — 

 Репетир — механизм боя в механических часах.
 Репетир диафрагмы — механизм в фотоаппаратах, позволяющий закрыть диафрагму объектива до рабочего значения во время визирования. Позволяет оценить глубину резко изображаемого пространства до съёмки.

См. также 

 Репитер